Krasznoarmejszkij járás, közigazgatási egység Oroszországban, a Cseljabinszki területen
 Krasznoarmejszkij járás, közigazgatási egység Oroszországban, a Krasznodari határterületen
 Krasznoarmejszkij járás, közigazgatási egység Oroszországban, a Tengermelléki határterületen